Il singolare del torneo di tennis Beijing Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale João Cunha e Silva 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Tim Henman (semifinali)
 Leander Paes (primo turno)
 João Cunha e Silva (finale)
 Mark Petchey (primo turno)

 Andrew Ilie (primo turno)
 Dinu Pescariu (Campione)
 Eyal Ran (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 1995